Schleswig ou Eslésvico (em alto-alemão Schleswig, em baixo-alemão, Sleswig; em dinamarquês, Slesvig ou Sønderjylland; em frisão setentrional, Slaswik ou Sleesweg) é uma região europeia, localizada a aproximadamente 60 km a norte e 70 km a sul da fronteira Alemanha-Dinamarca. Corresponde aproximadamente à metade sul da Península da Jutlândia.

Ver também
Guerra Dano-Prussiana
Eslésvico-Holsácia
Jutlândia do Sul
Ducado de Eslésvico
Primeira Guerra do Eslésvico

Geografia da Alemanha
Geografia da Dinamarca
Fronteira Alemanha-Dinamarca